Ве́рес — українське прізвище.

Відомі носії 

 Верес Андрій Миколайович (* 1955) — хоровий диригент, музично-громадський діяч.
 Верес Валентина Іванівна (* 1951) — українська майстриня художнього ткацтва, заслужена художниця України.
 Верес Василь Федорович (1930—1989) — український радянський діяч, генеральний директор «Прикарпатлісу».
 Верес Ганна Іванівна (1928) — українська майстриня декоративного мистецтва.
 Верес Кирило Кирилович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Верес Микола (* 1917 — ? пілся 1948) — український поет, драматург, журналіст, актор.
 Верес Михайло Йосипович — викладач Івано-Франківського коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України, заслужений працівник освіти України.
 Верес Юзеф Миколайович (1922—1995) — повний кавалер ордена Слави.
 Верес Юрій Миколайович (1977) — український музикант, вокаліст, автор пісень, лідер гурту «Кам'яний Гість».
 Іванова-Верес Валентина (1896—1960) — українська актриса (драматична героїня), співачка (сопрано), театральний режисер.

Примітки